Pojmenování kardinál se v českém zoologickém názvosloví používá pro živočichy, kteří mají jasně červené zbarvení.

Od slova „kardinál“ je odvozeno další rodové jméno kardinálovec (tzn. kardinálovi blízký), které se již nepoužívá a jeho bývalí nositelé nesou pojmenování „kardinál“.

Rodové pojmenování 
Jako rodové pojmenování bylo slovo „kardinál“ použito na základě překladu latinského rodového názvu Cardinalis vytvořeného Bonapartem na základě Linného druhového názvu Loxia cardinalis.

Cardinalidae – kardinálovití 
 Cardinalis Bonaparte, 1838
 Cardinalis cardinalis (Linnaeus, 1758) – kardinál červený (syn. kardinál virginský)
 Cardinalis phoeniceus  Bonaparte, 1838 – kardinál ohnivý
 Cardinalis sinuatus Bonaparte, 1838 – kardinál úzkozobý (syn. kardinál pouštní)

 Gubernatrix Lesson, 1837  (syn. kardinálovec)
 Gubernatrix cristata (Vieillot, 1817) – kardinál zelený

Jako „kardinál Townsendův“ býval prezentován dnes již vyhynulý papežík Townsendův (Spiza townsendi)† (Audubon, 1832)

Thraupidae – tangarovití 
podčeleď Thraupinae
 Paroaria Bonaparte, 1832
 Paroaria baeri Hellmayr, 1907 – kardinál rudočelý (syn. kardinálovec rudočelý)
 Paroaria capitata (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) – kardinál černohřbetý
 Paroaria coronata (J. F. Miller, 1776) – kardinál šedý (syn. kardinálovec šedý)
 Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758) – kardinál dominikánský (syn. kardinálovec brazilský)
 Paroaria gularis (Linnaeus, 1766) – kardinál černobrvý (syn. kardinálovec tříbarvý)
 Paroaria nigrogenis (Lafresnaye, 1846)V čeledi tangarovitých bylo ještě rodové jméno „kardinál“ použito u dvou druhů v rodu (Lophospingus) (dijuka)
 jako „kardinál šedochocholatý“ byla vedena dijuka šedochocholatá – Lophospingus griseocristatus (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)
 jako „kardinál malý“ byla vedena dijuka černochocholatá – Lophospingus pusillus (Burmeister, 1860)

 Druhová pojmenování 
Jako druhového epiteta bylo slova kardinál použito pro dva druhy paprskoploutvých ryb.
 Hypoplectrodes cardinalis Allen & Randall, 1990 – kanic kardinál
 Plectrypops retrospinis'' (Guichenot, 1853) – pruhatec kardinál

Reference 

Pěvci